297-й истребительный авиационный полк (297-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 297-й истребительный авиационный полк
 179-й гвардейский истребительный авиационный полк
 179-й гвардейский Трансильванский истребительный авиационный полк
 179-й гвардейский Трансильванский ордена Суворова истребительный авиационный полк
 Полевая почта 49727

Создание полка 
297-й истребительный авиационный полк начал формироваться в апреле 1941 года в Одесском военном округе в г. Никополь Запорожской области в составе 66-й истребительной авиационной дивизии ВВС Одесского военного округа. Наименование 297-й истребительный авиационный полк получил 15 августа 1941 года. 16 сентября 1941 года вышел из подчинения штаба 66-й иад и продолжил формироваться в составе ВВС Южного фронта. На 21 сентября 1941 года имел в боевом составе 3 ЛаГГ-3, 10 И-16 и 18 лётчиков. Боевой работы не вёл.

Переформирование полка 
297-й истребительный авиационный полк 2 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм переименован в 179-й гвардейский истребительный авиационный полк.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 31 июля 1941 года по 23 ноября 1941 года
 с 9 июня 1942 года по 9 июля 1942 года
 с 20 августа 1942 года по 9 сентября 1942 года
 с 7 февраля 1943 года по 2 июля 1944 года.

Командиры полка 
 майор Ларионов Евгений Александрович, 09.1941 — 08.1942
 майор Ольховский Николай Иванович, 02.1943 — 07.06.1943
 капитан, майор, подполковник Матвиенко Степан Александрович, 07.06.1943 — 10.1948

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
 Воронежско-Ворошиловградская операция — с 28 июня 1942 года по 24 июля 1942 года.
 Донбасская операция — с 7 июля 1942 года по 24 июля 1942 года.
 Сталинградская битва — с 17 июля 1942 года по 28 июля 1942 года.
 Сталинградская битва — с 20 августа 1942 года по 20 сентября 1942 года.
 Воздушная операция по уничтожению авиации на аэродромах — с 6 мая 1943 года по 8 мая 1943 года
 Поддержка войск Центрального фронта в районе Курского выступа — с 15 марта 1943 года по 14 мая 1943 года
 Курская битва — с 5 июля 1943 года по 12 июля 1943 года.
 Белгородско-Харьковская операция — с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.
 Черниговско-Припятская операция — с 26 августа 1943 года по 30 сентября 1943 года.
 Кировоградская наступательная операция — с 5 января 1944 года по 16 января 1944 года.
 Корсунь-Шевченковская операция — с 24 января 1944 года по 17 февраля 1944 года.
 Уманско-Ботошанская операция — с 5 марта 1944 года по 17 апреля 1944 года.

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Верховным Главнокомандующим объявлены благодарности:
 за освобождение города Кировоград

Отличившиеся воины 
  Добродецкий Анатолий Васильевич, младший лейтенант, лётчик 297-го истребительного авиационного полка 302-й истребительной авиационной дивизии 4-го истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии 4 февраля 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Корольков Сергей Иванович, капитан, штурман 297-го истребительного авиационного полка 302-й истребительной авиационной дивизии 4-го истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии Степного фронта Указом Президента Российской Федерации № 2259 от 31 декабря 1994 года удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Статистика боевых действий 
Всего за период с 1941 года по 08.11.1943 года Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС 
 The Luftwaffe, 1933- 45 
 Авиаторы Второй мировой войны 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы